A centenáriumi évében a Juventus FC története 24. bajnoki címét nyerte meg.

A bajnokság végeredménye

Osztályozó
A mérkőzést június 15-én játszották Nápoly-ban.

|}

Cagliari Calcio kiesett a Serie B-be.

Kereszttabella

Góllövőlista
24 gól
 Gólkirály: Filippo Inzaghi (Atalanta BC)

Kapcsolódó szócikkek 
Coppa Italia 1996-1997
Serie B 1996-1997

Serie A szezonok
Olasz 1